Druce es un apellido, que puede hacer referencia a :

Personas 
 George Claridge Druce (1850-1932), farmacéutico y botánico inglés.
 Herbert Druce (1846-1913), entomólogo británico.
 Robert Duncan Druce o Duncan Druce (1939-2015), compositor inglés y musicólogo.

Personas implicadas en el caso 'Druce-Portland' 

 Thomas Charles Druce, minorista londinense, supuesto un doble de William Cavendish-Scott-Bentinck, quinto duque de Portland (en inglés: William Cavendish-Scott-Bentinck, 5th Duke of Portland); T. C. Druce se encuentra enterrado en el 'Highgate Cemetery' (distrito de Highgate, al norte de Londres, Inglaterra).
 Anna Maria Druce (nuera), quien inició el caso.
 George Hollamby Druce (nieto), quien continuó el caso.
 Herbert Druce (hijo), acusado de perjurio.